Patriarcado é o território governado por um patriarca. Roma, Alexandria e Antioquia foram os primeiros a usufruir de direitos patriarcais.

Significados 
Em geral, é utilizado para designar os bispos de mais alta patente da Igreja Ortodoxa, principalmente os cinco que eram parte da Pentarquia original: bispo de Roma, patriarca de Constantinopla, patriarca de Alexandria, patriarca de Antioquia e patriarca de Jerusalém. Atualmente são nove, excluindo Roma e incluindo o patriarca de Moscou, patriarca da Sérvia, patriarca da Romênia, patriarca da Bulgária e o Católico-Patriarca da Geórgia.

Eram também chamados de patriarcas os dez mais graduados bispos católicos: os sete "patriarcas do oriente" (seis dos quais líderes das Igrejas Católicas Orientais e o patriarca latino de Jerusalém) e os patriarcas de Lisboa, Veneza e Índias Orientais.

É possível ainda entender que o termo seja uma referência a um dos patriarcas da Ortodoxia Oriental ou da Igreja do Oriente.

História 
Os cinco patriarcas da Pentarquia tinham suas sés em Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Igreja de Jerusalém.Em 1054, uma delegação do papa deslocou-se a Constantinopla para discutir a questão do patriarca daquele patriarcado se auto denominar de ecuménico, a questão do filioque e também para que este reconhecesse a primazia do Papa sobre os demais patriarcas, entre outras questões de menor importância, como o uso de pão fermentado ou sem fermento na Eucaristia. Uma vez que o patriarca de Antioquia rejeitou completamente o ponto de vista do papa, o Cardeal Humberto, líder da delegação Romana, excomungou Miguel Cerulário, Patriarca de Antioquia, e este ao cardeal Humberto. Consequentemente desde então, as igrejas orientais ortodoxas não estão em comunhão com a Igreja Católica e com o papa denominando-se está separação de Grande Cisma do Oriente. O patriarcado grego ortodoxo de Antioquia se mudou para Damasco no século XIII por causa das campanhas dos mamelucos do Egito, conquistadores da Síria. Em Damasco, a comunidade cristã floresceu, mas manteve seu nome. Em Damasco estão também as sedes dos patriarcas Sírio-Católicos e dos Católicos melquitas de Antioquia, ao passo que a Igreja Greco-Católica Melquita está sediada em Bkerké, Líbano.

Notas

Ligações externas 

Termos cristãos
Patriarcados